Berlins universitet kan syfta på:

Freie Universität Berlin – grundat 1948 i Västberlin
Humboldt-Universität zu Berlin –  grundat 1810 som Universität zu Berlin, 1828–1946 Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin; äldre hänvisningar till Berlins universitet syftar på detta universitet
Technische Universität Berlin –  före 1946 Technische Hochschule Berlin
Universität der Künste – före detta Hochschule der Künste, blev universitet 2001

Se även
 Charité –  Europas största universitetssjukhus, är en del av Humboldt-Universität zu Berlin och Freie Universität Berlin